Сен-Кристоль () — коммуна во французском департаменте Ардеш.
 Сен-Кристоль () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Сен-Кристоль () — коммуна во французском департаменте Эро.